Sant Vicenç d'Àger, a Àger (Noguera) 
 Sant Vicenç d'Estamariu, església romànica de tipus llombard a Estamariu (Alt Urgell) 
 Sant Vicenç d'Eus (), església romànica a la part d'avall d'Eus (Conflent, Catalunya del Nord)
 Sant Vicenç d'Eus (segle XVIII), església parroquial moderna a la part més alta d'Eus (Conflent)
 Sant Vicenç de Bóixols, església romànica a Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Sant Vicenç de Cabdella, església romànica al poble de Cabdella (Pallars Jussà)
 Sant Vicenç de Camós Sant Vicenç de Calders Sant Vicenç de Cardona, església romànica a Cardona (Bages) 
 Sant Vicenç de Castell de l'Areny, església al municipi de Castell de l'Areny (Berguedà) 
 Sant Vicenç de Castellbell, església al municipi de Castellbell i el Vilar (Bages) 
 Sant Vicenç de Castellbisbal, església parroquial de Castellbisbal (Vallès Occidental)
 Sant Vicenç de Castellet Sant Vicenç de Castellolí, església ruïnosa sobre un turó proper al nucli urbà de Castellolí (Anoia) 
 Sant Vicenç de Conill, església a Pujalt (Anoia) 
 Sant Vicenç de Finestres, església romànica del  a Finestres (Ribagorça) 
 Sant Vicenç de Galliner, església romànica al poble de Galliner (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà)
 Sant Vicenç de Malla, església romànica a Malla (Osona) 
 Sant Vicenç de Montalt Sant Vicenç de Rupià, església parroquial al nucli de Rupià (Baix Empordà) 
 Sant Vicenç de Rus, església de Castellar de n'Hug (Berguedà) 
 Sant Vicenç de Sarrià, església parroquial al barri de Sarrià de Barcelona 
 Sant Vicenç de Toló o Sant Vicenç del Castell de Toló, església del castell de Toló (Gavet de la Conca, Pallars Jussà)
 Sant Vicenç de Torelló Sant Vicenç de Tresserra, antiga parròquia romànica on hi havia un frontal dedicat al sant
 Sant Vicenç de Vilarassau, antiga parròquia de Sant Vicenç de Vilarassau (Santa Maria d'Oló, Bages)
 Sant Vicenç de la Llaguna Sant Vicenç del Mas de l'Ensenyat, capella romànica al poble de Castissent (Tremp, Pallars Jussà)
 Sant Vicenç i Santa Creu, antic nom de l'esgésia originària de l'Abadia de Saint-Germain-des-Prés
 Sant Vicent de la Roqueta''', església a València